Il doppio del torneo di tennis Canella Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Agustín Calleri che hanno battuto in finale Juan Martín del Potro e Martín Vassallo Argüello 7-65, 6-2.

Teste di serie 

 Giorgio Galimberti /  Potito Starace (quarti di finale)
 Lucas Arnold Ker /  Agustín Calleri (Campioni)

 Leonardo Azzaro /  Sergio Roitman (quarti di finale)
 Simone Bolelli /  Flavio Cipolla (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canella Challenger 2006